Registro de protocolo
Setor de protocolo - órgão da administração pública

Comportamento humano 
Protocolo clínico

Computação 
 Protocolo (programação orientada a objetos), um meio comum para objetos não relacionados se comunicarem uns com os outros
 Protocolo (ciência da computação)
 Protocolo de Internet
 Protocolo criptográfico

Outros usos 
Protocolo de Estado
Protocolos de etiqueta 
Protocolo (diplomacia)
Protocolo (política)

Desambiguação